Сент-Елуа́-ле-Тюїльрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 45 км на південь від Ліможа, 45 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 114,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Елуа-ле-Тюїльрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елуа-ле-Тюїльрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез